Подосиновка — название населённых пунктов:

Россия 
 Подосиновка — село в Новохопёрском районе Воронежской области.
 Подосиновка — посёлок в Новосильском районе Орловской области.
 Подосиновка — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.